Glashart kan zijn:

de naam waaronder het bedrijf Reggefiber glasvezelnetwerken exploiteert, zie Glasvezelaansluiting
een Ridderkerkse coverband, zie Glashart (band)